ARA Petrel fue el nombre de los siguientes buques de Argentina:
 ARA Petrel (1947), rastreador-minador de la clase Bathurst ARA Thorne re-activado como aviso de 1946 a 1949.
 ARA Petrel (Q-16), hidrográfico asignado en 1965.
 ARA Petrel (Q-17), SWATH hidrográfico actualmente en construcción.
Petrel, ARA